Brian Gottfried e Raúl Ramírez hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 6–2, 2–6, 6–2, 6–4.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (Campioni)
 Juan Gisbert /  Manuel Orantes (quarti di finale)

 John Alexander /  Phil Dent (finale)
 Björn Borg /  Guillermo Vilas (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1975